Königer oder Koeniger ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Michael Koeniger (1874–1950), deutscher Kirchenhistoriker und Kanonist
 Franz Friedrich Königer (1814–1885), deutscher Richter und Abgeordneter
 Friedrich Königer (1778–1845), großherzoglich hessischer Generalmajor und Kommandant der Bundesfestung Mainz
 Fritz A. Koeniger (1910–1990), deutscher Autor
 Rudolf Königer (1879–1954), deutscher Jurist und Oberbürgermeister von Delmenhorst
 Stefan Königer (* 1963), deutscher Eishockeyspieler
 Steffen Königer (* 1972), deutscher Journalist und Politiker (AfD)
 Veit Königer (1729–1792), Südtiroler Bildhauer
 Walther Koeniger (1880–1964), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer